Граф Вольфганг-Жозеф де Бурнонвиль (; , Монс — , Мадрид) — государственный и военный деятель Испании.

Биография 

Третий сын маркиза Вольфганга-Гийома де Бурнонвиля и Анжелики-Онорины-Флоранс д'Юрсель.

Первоначально титуловался графом де Фленьи, затем графом де Бурнонвиль. Был грандом Испании.

В 1736 году вступил во фламандскую роту королевской гвардии, в которой был кадетом, альфересом, (25.09.1743), вторым и первым лейтенантом.

В 1743—1748 годах воевал в Италии, в том числе в качестве адъютанта инфанта дона Фелипе. 31 июля 1744 произведен в бригадиры кавалерии, 23 сентября 1748 стал рыцарем ордена Калатравы. 17 декабря 1754 произведен в лагерные маршалы, 22 июля 1760 в генерал-лейтенанты.

13 марта 1764 назначен генерал-командантом, а 3 декабря 1767 генерал-капитаном провинции Гипускоа. 24 марта 1768 стал губернатором и генерал-капитаном королевства Арагон, с президентством в аудиенсии (14 июля), и вступил в должность 5 ноября. Оставил эти должности, сменив своего старшего брата герцога Франсуа-Жозефа в качестве капитана фламандской роты королевской гвардии (8.11.1769), на каковом посту оставался до своей смерти.

Был холост.

Литература 

 , p. 844
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 292

Ссылки 

 

Участники Войны за австрийское наследство
Генералы Испании
Гранды Испании